Motten (doorverwijspagina), bepaalde insecten
 Mot (mythologie), de god van de dood en van droogte onder de Feniciërs
 Ruzie (in informeel taalgebruik)
 een soort tjalk
 Mot! (Sinding), een lied met muziek van Christian Sinding en tekst van Arne Garborg

Zie ook
 MOT (doorverwijspagina)